Aliceni se poate referi la:
Localități din România:
Aliceni, Buzău
Aliceni, Satu Mare